Ręczno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Ręczno – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Ręczno – gmina